Сан-Андрес-де-ла-Барка (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 5,53 км². Население — 26 682 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
 Patrimonio histórico-artístico de Sant Andreu de la Barca
 Callejero de San Andrés de la Barca

Муниципалитеты Барселоны